L'édition 2018 du tournoi de tennis de Corée se déroule du 17 au  à Séoul, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Kiki Bertens remporte l'épreuve en simple, Choi Ji-hee et Han Na-lae celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Roumaine Sorana Cîrstea, de la Russe Ekaterina Makarova et de l'Allemande Tatjana Maria. Elles sont respectivement remplacées par Luksika Kumkhum, Bethanie Mattek-Sands et Dalila Jakupovic.

Lauréates 
La Néerlandaise Kiki Bertens remporte son  en simple en battant l'Australienne Ajla Tomljanović en trois sets (7-6, 4-6, 6-2).

Les Sud-Coréennes Choi Ji-hee et Han Na-lae remporte leur  ensemble et respectivement en double en battant en deux sets (6-3, 6-2) la paire Hsieh-Hsieh.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Corée
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Coree
Sport en Corée du Sud en 2018
Tennis en septembre 2018